Flight of the Intruder (computerspel), een computerspel van het genre simulatiespel uit 1990
 Flight of the Intruder (film), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1991